То́би Ке́ббелл (; род. 9 июля 1982, Понтефракт, Йоркшир, Англия) — английский актёр, известный по фильмам «Ботинки мертвеца», «Рок-н-рольщик», «Принц Персии: Пески времени», «Ученик чародея», «Боевой конь», «Гнев Титанов», «Мастер побега», «Варкрафт», «Золото» и «Бен-Гур».

Ранние годы 
Кеббелл родился в графстве Йоркшир. Вырос в Ноттингемшире, где посещал Newark Academy. Ходил в католическую начальную школу.

Карьера 
Кеббелл учился актёрскому мастерству в Central Junior Television Workshop, в Ноттингеме, Великобритания. В кино его впервые заметили, когда Шейн Медоуз взял его на роль Энтони в фильме «Ботинки мертвеца». Среди спектаклей, в которых играл Кеббелл: «Макбет» Шекспира, «Враги» Максима Горького, «Конец путешествия».

Наиболее удачной была признана его роль менеджера группы Joy Division Роба Греттона в биографическом фильме «Контроль» о жизни Иэна Кёртиса. За роль в этом фильме он взял награду — «Лучший актёр второго плана» на 10-й церемонии British Independent Film Awards в ноябре 2007 года.

Также снимался в фильме «Александр» Оливера Стоуна и «Матч Пойнт». Вуди Аллен пригласил его на прослушивание после того, как увидел его игру в «Ботинках мертвеца». В 2008 году он появился в Фильме «Рок-н-рольщик» Гая Ричи. Для участия в картине актёр научился играть на пианино.

В 2010 году отметился сразу в двух крупных блокбастерах — «Принц Персии: Пески времени» (в роли принца Гарсива) и «Ученик чародея» (Дрейк Стоун). В 2011 году Кеббел сыграл в фильме Стивена Спилберга «Боевой конь» и в сериале «Черное зеркало». В 2012 году — в фильме «Гнев титанов». В 2013 году — в криминальном триллере «Советник» Ридли Скотта вместе с Майклом Фассбендером, Пенелопой Крус, Кэмерон Диас, Хавьером Бардемом и Брэдом Питтом, а также в мини-сериале «Мастер побега».

В 2014 году Кеббелл исполнил роль обезьяны Кобы в фильме «Планета обезьян: Революция». В 2015 году вышел фильм «Фантастическая четверка», в котором Кеббелл исполнил роль злодея, Виктора фон Дума. В 2016 году вышел фильм-фэнтэзи «Варкрафт», снятый по одноимённой компьютерной игре, в котором Кеббелл сыграл орка Дуротана, благородного вождя клана Северного Волка. В том же году вышли фильмы «Бен-Гур», «Голос монстра» и «Золото» при участии Тоби Кеббелла. В 2017 году актёра можно было увидеть в картинах «Конг: Остров черепа» и «Планета обезьян: Война», а в 2018 году — в главной роли в боевике Роба Коэна «Ограбление в ураган». в 2019 года вышел триллер «Время возмездия», в котором он исполнил одну из главных ролей.

Личная жизнь 
В феврале 2009 года стало известно, что Кеббелл встречается с Рузваной Башир, бывшим президентом Оксфордского Союза, с которой он познакомился на одной из вечеринок журналиста Эндрю Нила.

В 2014 году Тоби познакомился с Ариэль Уайэт и вскоре они начали встречаться. Пара поженилась  15 апреля 2020 года. У них один общий ребёнок - дочь Офелия Кеббелл, 2021 года рождения .

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Премии британского независимого кино за лучшую роль второго плана